A Liga de Diamante de 2016 foi a sétima edição da liga anual de atletismo, Liga de Diamante. A série contou com catorze etapas realizados de maio a setembro, com o evento final em Bruxelas, no Memorial Van Damme.

Eventos

Rankings

Masculino

Feminino

Ligações externas
Sítio oficial

Liga de Diamante
2016 no atletismo